In 1907/08 werd het dertiende Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. De voetbalbond van Hamburg-Altona was hier nu officieel in opgegaan. 

Victoria werd kampioen en plaatste zich voor de Noord-Duitse eindronde. Na een overwinning op Holstein Kiel verloor de club in de finale van Eintracht Braunschweig.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona
Duits competitievoetbal 1907/08